Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2016 — 21-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Второй раз подряд турнир пройдёт на кортах Сибур-Арены. Квалификация пройдёт 18 и 19 сентября. Игры основной сетки соревнований начнутся 19 сентября и закончатся 25 сентября двумя финалами - в одиночном и парном разрядах.

Действующий обладатель титула -  Милош Раонич - принял участие в турнире, завершив выступление в третьем круге после поражения от  Михаила Южного.

Чемпионом в парном разряде стала пара  Доминик Инглот и  Хенри Континен.

Чемпионом в одиночном разряде стал  Александр Зверев, для которого эта победа стала первой в турнирах ATP.

Участники

Сеяные 

 1 По состоянию на 12 сентября 2016

Приглашения 
Следующие игроки получили уайлд-карды для участия в соревновании:
   Александр Бублик
   Евгений Донской
   Андрей Рублёв

Квалификация

Победители квалификации 
  Раду Албот
  Александр Сидоренко
  Миша Зверев
  Даниил Медведев

Игры квалификации

Соревнования

Одиночный разряд

Финальная часть

Предварительные раунды

Парный разряд

Финальная часть

Предварительные раунды

Примечания

См. также 
 Кубок Невы по теннису 2016

Ссылки 
 Официальный сайт 

Россия
Теннис
2016